Gwara kłodzka języka czeskiego
 Gwara kłodzka języka niemieckiego